Midelt (plaats) - plaats in Marokko
 Midelt (provincie) - provincie in Marokko